Ке́реньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Кереньи, Дьёрдь (1902—1986) — венгерский музыковед и фольклорист.
 Кереньи, Енё (1908—1975) — венгерский скульптор.
 Кереньи, Карл (1897—1973) — венгерский и швейцарский филолог.
  (род. 1950) — венгерский режиссёр.